Владі́мір Вайсс ()

 Владімір Вайсс (1939), словацький футболіст
 Владімір Вайсс (1964), його син
 Владімір Вайсс (1989), його онук

Сторінки зі списками однофамільців-тезок